Stangenwalde ist ein deutscher Ortsname:
 Stangenwalde, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Słupnica, Dorf im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Stangenwalde, bis 1928 Polschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Polska Wieś (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Stangenwald